Erik Gunnar Johansson, švedski hokejist, * 29. september 1927, Södertälje, Švedska, † 16. december 1992, Södertälje, Švedska.

Johansson je celotno kariero igral za klub Södertälje SK v švedski ligi, za katerega je skupno nastopil na 224-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 132 golov, in z njim osvojil dva naslova državnega prvaka, v sezonah 1952/53 in 1955/56. Z Johanssonom sta v klubu pogosto v napadu igrala še Stig Carlsson in Göte Blomqvist, skupaj so tvorili tedaj znameniti napad. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in osmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje, skupno je za reprezentanco odigral 142 tekem.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih